Meridiana puede hacer referencia a:
 Meridiana, línea sobre el plano horizontal.
 Meridiana Air, aerolínea española fundada en 1986.
 Meridiana Compañía Española de Aviación, S.A., sociedad holding del sector de transporte aéreo de pasajeros fundada en 1990.
 Meridiana, aerolínea de bajo coste italiana.
 Meridiana, Avenida, uno de los principales puntos de acceso y salida de Barcelona (España).
 Meridiana solar - Dispositivo similar a un reloj solar con el que se averigua el mediodía solar.